Ilha Grande – comune dello Stato del Piauí in Brasile
 Ilha Grande – isola dello stato di Rio de Janeiro in Brasile
 Ilha Grande – isola del Sergipe in Brasile